Ставропольский край по состоянию на конец июля 2021 года включает 763 населённых пункта, в том числе:
 26 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 19 городов,
 7 посёлков (ранее выделявшихся (Росстатом продолжают традиционно учитываться) как посёлки городского типа);
 737 сельских населённых пунктов.

Населённые пункты в списках распределены по территориальным единицам в рамках территориального устройства края: 10 городам краевого значения и 26 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального и административно-территориального устройства) им соответствуют 17 городских округов и 16 муниципальных округов).

В крае имеются две крупные городские агломерации: полицентрическая Кавминвод и моноцентрическая Ставрополя.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, городов и посёлков (городских населённых пунктов) — по оценке на 1 января  года.

Населённые пункты при нахождении в составе территории города краевого значения разбиваются на три категории:
 город краевого значения;
 посёлок (городской населённый пункт);
 сельские населённые пункты.

Города краевого значения 
С точки зрения административно-территориального и муниципального устройства на территории всех городов краевого значения, не входящих в состав территориальных районов, образованы городские округа.

Ставрополь (город Ставрополь)

Ессентуки (город-курорт Ессентуки)

Железноводск (город-курорт Железноводск)

Кисловодск (город-курорт Кисловодск)

Лермонтов (город Лермонтов)

Невинномысск (город Невинномысск)

Пятигорск (город-курорт Пятигорск)

города краевого значения в составе районов 
Будённовск, Георгиевск и Минеральные Воды входят в состав территориальных районов.

Георгиевск и Минеральные Воды входят в состав городских округов.

Будённовск входит в состав муниципального округа.

Районы

Александровский (Александровский МО)

Андроповский (Андроповский МО)

Апанасенковский (Апанасенковский МО)

Арзгирский (Арзгирский МО)

Благодарненский (Благодарненский ГО)

Будённовский (Будённовский МО)

Георгиевский (Георгиевский ГО)

Грачёвский (Грачёвский МО)

Изобильненский (Изобильненский ГО)

Ипатовский (Ипатовский ГО)

Кировский (Кировский ГО)

Кочубеевский (Кочубеевский МО)

Красногвардейский (Красногвардейский МО)

Курский (Курский МО)

Левокумский (Левокумский МО)

Минераловодский (Минераловодский ГО)

Нефтекумский (Нефтекумский ГО)

Новоалександровский (Новоалександровский ГО)

Новоселицкий (Новоселицкий МО)

Петровский (Петровский ГО)

Предгорный (Предгорный МО)

Советский (Советский ГО)

Степновский (Степновский МО)

Труновский (Труновский МО)

Туркменский (Туркменский МО)

Шпаковский (Шпаковский МО)

См. также 
 Административно-территориальное деление Ставропольского края
 Городские населённые пункты Ставропольского края
 Население Ставропольского края
 Сельсоветы и поссоветы Ставропольского края

Примечания

Ссылки 
 

Ставр